Bonafede ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Bonafede (* 1976), italienischer Rechtsanwalt und Politiker (M5S)
 Francis Bonafede (* 1939), monegassischer Sportschütze
 Maria Bonafede (* 1954), italienische evangelische Theologin, Moderatorin der Waldenserkirche  
 Salvatore Bonafede (* 1962), italienischer Jazzpianist
 Victor Bonafède (1894–??), monegassischer Sportschütze